Сезон Формулы-1 1975 года — 26-й чемпионат мира по автогонкам в классе Формула-1, проводившийся FIA. Чемпионат прошёл с 12 января по 5 октября и состоял из 14 этапов.

Общие сведения о регламенте чемпионата

Зачёт пилотов 
Очки зарабатывали первые шесть лучших пилотов гонки, которые получали 9, 6, 4, 3, 2 и 1 очков соответственно. В личном зачёте пилотов учитываются результаты 7 лучших из 8 первых гонок и 5 лучших из оставшихся 6 гонок.

Кубок конструкторов 
Конструкторы получали по 9, 6, 4, 3, 2 и 1 очков в зависимости от результатов гонки. В зачёт шёл только лучший результат. При подсчёте очков учитывались результаты 7 лучших из 8 первых гонок и 5 лучших из оставшихся 6 гонок.

События чемпионата

Обзор чемпионата

Кубок конструкторов

Личный зачёт 

|-
! 1
|  Ники Лауда

|align="right"|64.5
|-
! 2
|  Эмерсон Фиттипальди

|align="right"|45
|-
! 3
|  Карлос Ройтеман

|align="right"|37
|-
! 4
|  Джеймс Хант

|align="right"|33
|-
! 5
|  Клей Регаццони

|align="right"|25
|-
! 6
|  Карлус Пасе

|align="right"|24
|-
! 7
|  Джоди Шектер

|align="right"|20
|-
! 8
|  Йохен Масс

|align="right"|20
|-
! 9
|  Патрик Депайе

|align="right"|12
|-
! 10
|  Том Прайс

|align="right"|8
|-
! 11
|  Витторио Брамбилла

|align="right"|6.5
|-
! 12
|  Жак Лаффит

|

|

|align="right"|6
|-
! 13
|  Ронни Петерсон

|align="right"|6
|-
! 14
|  Марио Андретти

|

|

|align="right"|5
|-
! 15
|  Марк Донохью

|
|
|align="right"|4
|-
! 16
|  Жаки Икс

|
|
|
|
|
|align="right"|3
|-
! 17
|  Алан Джонс
|
|
|

|
|
|
|align="right"|2
|-
! 18
|  Жан-Пьер Жарье

|align="right"|1.5
|-
! 19
|  Тони Брайз
|
|
|

|

|align="right"|1
|-
! 20
|  Ги ван Леннеп
|
|
|
|
|
|
|

|

|
|
|
|align="right"|1
|-
! 21
|  Лелла Ломбарди
|
|

|align="right"|0.5
|-
! 22
|  Рольф Штоммелен

|
|
|
|
|
|
|

|
|align="right"|0
|-
! 23
|  Джон Уотсон

|

|align="right"|0
|-
! 24
|  Харальд Эртль
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|align="right"|0
|-
! 25
|  Ханс-Йоахим Штук
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|align="right"|0
|-
! 26
|  Боб Эванс
|
|

|
|

|
|align="right"|0
|-
! 27
|  Вилсон Фиттипальди

|

|align="right"|0
|-
! 28
|  Грэм Хилл

|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! 29
|  Брет Ланджер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|align="right"|0
|-
! 30
|  Торстен Пальм
|
|
|
|

|
|
|
|

|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! 31
|  Артуро Мерцарио

|
|
|
|
|
|

|
|align="right"|0
|-
! 32
|  Гай Танмер
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! 33
|  Крис Эймон
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|align="right"|0
|-
! 34
|  Ян Шектер
|
|

|
|
|

|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! 35
|  Жан-Пьер Жабуи
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! 36
|  Джим Кроуфорд
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|

|
|align="right"|0
|-
! 37
|  Эдди Кейзан
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! 38
|  Дэйв Чарлтон
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! 39
|  Дамьен Маги
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! 40
|  Ренцо Дзордзи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|align="right"|0
|-
! 41
|  Брайан Хентон
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|

|

|align="right"|0
|-
! 42
|  Джон Николсон
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! 43
|  Дэйв Морган
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! -
|  Ролоф Вундеринк
|
|
|

|
|
|
|

|

|align="right"|0
|-
! -
|  Майк Уайлдс

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! -
|  Франсуа Миго
|
|
|

|

|
|

|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! -
|  Верн Шуппан
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! -
|  Ян Эшли
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|align="right"|0
|-
! -
|  Йо Вонлантен
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|align="right"|0
|-
! -
|  Мишель Леклер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|align="right"|0
|-
! -
|  Тони Триммер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|align="right"|0
|-
! -
|  Хироси Фусида
|
|
|
|
|
|
|

|

|
|
|
|
|align="right"|0

Ссылки 
 Статистика чемпионата мира на официальном статистическом сайте ФИА
 Обзор чемпионата мира на statsf1.com
 Статистика чемпионата мира на wildsoft.motorsport.com

Сезоны Формулы-1